Римавска-Собота:

 Римавска-Собота — город в южной Словакии в долине реки Римава в Словацком Рудогорье.
 Римавска-Собота — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.
  — словацкий футбольный клуб из города Римавска-Собота.